Die Abkürzung SHC steht für:

 Solar Heating & Cooling Programme (engl.) der Internationalen Energieagentur IEA – Solares Heizen und Kühlen
 Siemens Home and Office Communication Devices
 Spontaneous human combustion (Spontane menschliche Selbstentzündung, eine moderne Sage)
 Swiss Helsinki Committee (Schweizerische Helsinki-Vereinigung, eine Schweizer Menschenrechtsorganisation)

SHC